Holomorph steht für

 Holomorphe Funktionen, Funktionen auf komplexen Zahlen mit einer Differenzierbarkeitseigenschaft
 Holomorph einer Gruppe, eine Konstruktion aus der Gruppentheorie
 Holomorph (Biologie), die Gesamtheit aller Merkmalsträger einer Art bzw. eines Individuums